Astoria může znamenat:

 Astoria (stanice metra v Budapešti) – stanice metra na budapešťské lince M2
 Astoria (Oregon) – město v americkém státě Oregon.
 Astoria (New York) – část čtvrti Queens v New Yorku
 Astoria (Illinois)
 Astoria (Jižní Dakota)
 Astoria (Bydgoszcz)